Региональные выборы  состоялись в Эмилии-Романье 7 и 8 июня 1970 года. Выборы выиграла Итальянская коммунистическая партия. Коммунист Гвидо Фанти (ИКП) стал президентом региона и сформировал правительство при поддержке Итальянской социалистической партии.

Результаты выборов

Примечания 

Июнь 1970 года
Выборы 1970 года
1970 год в Италии
Выборы в Италии
Эмилия-Романья